Södra Vallsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Vallsjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun och Gnosjö kommun,  (77,7 ha)
Södra Vallsjön, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (72,5 ha)

Se även
Vallsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn